Naselja u BiH:
 Dobrnja (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Dobrnja (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla

Vidi i:
 Dobrinja